

Бурали — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Бурали — присілок, Калтасинський район, Башкортостан